

Sigle
Unione Russia-Bielorussia

Codici 
 URB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile E. Pochler di Urubupungá (Brasile)
 URB – codice identificativo dell'NDB di Urbe, radioassistenza per la navigazione aerea
 urb – codice ISO 639-3 della lingua kaapor

Altro 
 URB – rivista musicale statunitense